

Anno 
 655 o 655 a.C.

Codici 
 655 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Sooke, sull'isola di Vancouver, nella regione canadese della Columbia Britannica

Matematica 
 655 – numero